Miejsca:
 Piauí – stan w Brazylii
Technika:
 „Piauí” – brazylijski monitor typu Pará z II połowy XIX wieku
 „Piauí” – brazylijski niszczyciel typu Pará z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
Sport:
 Piauí EC – brazylijski klub piłkarski